Bonnes (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Bonnes (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes